Einmahl ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Einmahl (* 1949), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Wolfgang Einmahl (1944–1987), deutscher Maler und Grafiker